Kvalspelet till världsmästerskapet i strandfotboll 2017 var det kvalspel som anordnades för att avgöra vilka femton lag som skulle få spela i världsmästerskapet tillsammans med värdnationen Bahamas.

Platser

Afrika

Omgång 1

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Omgång 3

Nigeria och Senegal kvalificerade sig för VM 2017.

Asien

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptvåor

Endast resultat mot det första- och tredjeplacerade laget är räknat.

Omgång 2

Förenade Arabemiraten, Iran och Japan kvalificerade sig för VM 2017.

Europa

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Ranking av grupptreor

Omgång 2
Grupp I

Italien kvalificerade sig för VM 2017.

Grupp II

Portugal kvalificerade sig för VM 2017.

Grupp III

Polen kvalificerade sig för VM 2017.

Grupp IV

Schweiz kvalificerade sig för VM 2017.

Nord- och Centralamerika samt Karibien

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Omgång 2

Mexiko och Panama kvalificerade sig för VM 2017.

Oceanien
Kvalspelet ställdes in och OFC valde ut en representant, vilken blev Tahiti.

Sydamerika

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Omgång 2

Brasilien, Paraguay och Ecuador kvalificerade sig för VM 2017.

Källor
 Officiell hemsida

Världsmästerskapet i strandfotboll